Divergência
Ou ainda:
Divergente (trilogia) - série de livros de Veronica Roth 
Divergente (livro) - livro de 2011, parte da série acima
Divergente (filme) - filme de 2014 baseado no livro homônimo

Desambiguação